Bastubacken kan syfta på

Bastubacken, Norrtälje kommun – en fornborg
Bastubacken, Västerås kommun – ett gravfält i Tortuna